Минималната работна заплата в Словения е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на Словения.

Размер

Източници 

Словения
Икономика на Словения